CLU, sigle composé des trois lettres C, L et U, peut faire référence à :
 cortisol libre urinaire.

CLU est un code qui peut faire référence à :
 , dans l'Indiana, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CLU est un code qui peut faire référence à :
 CLU (où CLU est l'abréviation de clusters), un langage de programmation,

Code IATA des aéroports